Західна Нова Гвінея — західна половина острова Нова Гвінея (Папуа), що під керуванням Індонезії з 1962 року.
 Республіка Західне Папуа — невизнана сепаратистська держава, що претендує на частину території острова Нова Гвінея.
 Західне Папуа — провінція в Індонезії.

Див. також 
 Папуа